O'Brien je příjmení irského původu, které nosí mnoho osob.

Muži
 Alex O'Brien (* 1970) – americký tenista
 Conan O'Brien (* 1963) – americký televizní moderátor,komik, scenárista, producent a herec
 Dan O'Brien (* 1966) – americký desetibojař, olympijský vítěz z LOH 1996 v Atlantě
 Dylan O'Brien (* 1991) – americký herec
 Ed O'Brien (* 1968) – anglický kytarista
 Edwin Frederick O'Brien (* 1939) – americký římskokatolický kněz, bývalý arcibiskup Baltimoru, velmistr Řádu Božího Hrobu
 Fergal O'Brien (* 1972) – irský profesionální hráč snookeru
 Flann O'Brien, pseudonym irského spisovatele Briana O'Nolana (1911–1966)
 Glenn O'Brien (1947–2017) – americký spisovatel
 Jim O'Brien (* 1989) – americký hokejový útočník a obránce
 John O'Brien (1960–1994) – americký spisovatel, autor předlohy filmu Leaving Las Vegas
 Keith O'Brien (1938–2018) – skotský římskokatolický kněz, bývalý arcibiskup svatoondřejsko-edinburský a kardinál
 Michael O'Brien (* 1948) – kanadský spisovatel
 Parry O'Brien (1932–2007) – americký atlet, koulař, dvojnásobný olympijský vítěz z LOH 1952 v Helsinkách a LOH 1956 v Melbourne

Ženy
 Anne Philomena O'Brienová (* 1954) –  australská historička a spisovatelka
 Blathmin O'Brien (12. století) – irská princezna a norská královna
 Katie O'Brienová (* 1986) – anglická tenistka
 Kitty O'Brien Joyner (1916–1993) – americká elektroinženýrka
 Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien (1939–1999) – vlastní jméno britské zpěvačky známé pod přezdívkou Dusty Springfield

Fiktivní postavy
 Miles O'Brien – postava ze seriálů Star Trek: Nová generace a Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Podobná jména 
 O'Brian

Rozcestníky - příjmení
Irská příjmení